Национал-либеральная партия:
 
 
 Национал-либеральная партия (Германия)
 Национал-либеральная партия (Ливан)
 Национал-либеральная партия (Молдавия)
 Национал-либеральная партия (Румыния)

См. также 
 Либеральная партия